Крупник — українська історична національна страва, юшка з крупами.
 Крупник — рідка страва з ячних або просяних круп.
 Крупник — традиційний білоруський і польський напій.

Топонім 
 Крупник — село в Благоєвградській області Болгарії.

 Крупник Галина Адамівна — українська радянська діячка, регулювальниця апаратури Львівського виробничого об'єднання імені 50-річчя Жовтня. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. 
 Крупник Семен Самійлович (1928—2008) — радянський і український актор театру і кіно.

українські прізвища